Het seizoen 2016/2017 was het 135ste seizoen van Queens Park Rangers in het Engelse voetbal en het tweede opeenvolgende in de op een na hoogste afdeling van het land. In dit seizoen kwam de Londense club uit in de Football League Championship en nam het deel aan de strijd om de FA Cup en de League Cup.

De club stond onder leiding van trainer-coach Jimmy Floyd Hasselbaink. Hij was op 4 december 2015 aangetreden als opvolger van Neil Warnock. Op zaterdagavond 5 november 2016 werd de voormalige spits uit Nederland ontslagen door de clubleiding. Directe aanleiding was het gelijkspel (1-1) tegen Nottingham Forest. QPR bezette op dat moment de zeventiende plaats op de ranglijst in de Engelse tweede divisie. "Hasselbaink kwam in december 2015 bij ons en hij stond aan het roer tijdens 47 duels. Daarvan won hij er veertien, speelde hij er achttien gelijk en verloor hij er vijftien", aldus de club op de eigen website.

Hasselbaink werd zes dagen later opgevolgd door Ian Holloway. Hij had de ploeg eerder onder zijn hoede, van 26 februari 2001 tot 6 februari 2006. Onder zijn leiding verging het de club niet veel beter. Uiteindelijk eindigde Queens Park Rangers op de 18de plaats in de eindrangschikking.

Football League Championship

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Queens Park Rangers vertegenwoordigden in het Football League Championship in het seizoen 2016/17 en op de achttiende plaats eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Engelse voetbalclub 2016/17
2017